Motocyklowe Grand Prix Katalonii 2002 - szósta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 14 - 16 czerwca 2002 na torze Circuit de Catalunya w Barcelonie.

MotoGP wyniki

250 cm³ wyniki

125 cm³ wyniki

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie MotoGP 

Motocyklowe Grand Prix Katalonii
Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2002
2002 w Hiszpanii